Marceline o Marcelline, que corresponde en idiomas francés y inglés con Marcelina, puede referirse a personas y lugares diversos:

Personalidades y personajes 
 Marcelino Orbés (1873-1927), mimo y payaso español.
 Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859), poetisa francesa.
 Marceline Day (1908-2000), actriz estadounidense.
 Marcelline Jayakody (1902-1998), sacerdote de Sri Lanka.
 Marceline, personaje de Las bodas de Fígaro de Pierre Beaumarchais.
 Marceline, la reina de los vampiros, personaje de Adventure Time.

Topónimos

( Quebec)
 Sainte-Marcelline-de-Kildare, municipio de Lanaudière en Quebec (Canadá).
 Collège international des Marcellines, escuela de Montreal.
 Villa Sainte-Marcelline, escuela de Montreal.

Marceline, población de California.
 Marceline, ciudad de Misuri.
 Marcelline, población de Illinois.

Otros 
 (1730) Marceline, asteroide.